Moi-même-Moitié est une marque japonaise créée en 1999 par Mana, ancien guitariste du groupe Malice Mizer et actuel guitariste du groupe Moi Dix Mois.

Esthétique 

Cette marque a une esthétique très gothique : les couleurs sont majoritairement le bleu foncé, le noir, le gris et le blanc. Les motifs sont basés sur des contes ou des histoires d'épouvante, ainsi que sur des monuments à l'architecture gothique, comme des châteaux et des cathédrales. Les sacs sont souvent en forme de chauve-souris ou de cercueils, et les chaussures de grandes babies compensées. Les détails sont soignés et nombreux, avec l'utilisation de dentelle et de broderies ; le corset est un élément majeur des collections. Le logo est une bougie qui apparait souvent comme un détail dans les vêtements, par exemple sur la dentelle ou sur un bouton.

Le seul modèle pour la marque est Mana lui-même. Il apparaît régulièrement dans les célèbres  pour présenter ses nouvelles séries.

Cette marque peut toutefois être de qualité variable, pour un prix assez élevé. Il n'y a aucune boutique officielle en dehors du Japon.

Liens externes 
  Fan site consacré à Mana, page de la marque
  Site présentant des vêtements Moi-même-Moitié

Marque japonaise de mode vestimentaire